Бахрейн участвовал в 9 летних Олимпийских играх, начиная с 1984 года, и никогда не принимал участия в зимних Олимпийских играх. Наиболее крупная делегация (33 спортсмена) представляла Бахрейн на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. 

На летних Олимпийских играх 2008 в Пекине Рашид Рамзи победил в беге на 1500 метров, но был позже дисквалифицирован. На Олимпиаде 2012 года в Лондоне Мариам Юсуф Джамал выиграла бронзовую медаль в беге на 1500 метров, однако после дисквалификации двух турецких бегуний получила золото. На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Юнис Кирва выиграла серебряную медаль в марафонском беге, а Рут Джебет стала второй в истории Бахрейна олимпийской чемпионкой, победив в беге на 3000 метров с препятствиями.

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

Медали по видам спорта

Медалисты

См. также 
 Список знаменосцев Бахрейна на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на sports-reference.com 
 Бахрейн  на сайте Международного олимпийского комитета 
 Национальный Олимпийский комитет Бахрейна